Tawara peut désigner :
 Tawara, une localité de Côte d'Ivoire
 le tawara, une langue du Mozambique